Hippiasz, Peiszisztratosz fia, Athén második türannosza
Hippiasz, Éliszi szofista filozófus